Svetovni pokal v smučarskih skokih 1987 je osma sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

1987 v športu
1987